Били Џин Кинг је четврти пут освојила турнир. У финалу је победила Ивон Гулагонг са 3:6, 6:3, 7:5.

Носиоци 

  Били Џин Кинг (победница)
  Крис Еверт (полуфинале)
  Олга Морозова (одустала пре почетка турнира)
  Кери Мелвил (четвртфинале)
  Ивон Гулагонг (финале)
  Роузмери Касалс (четвртфинале)
  Вирџинија Вејд (друго коло)
  Лесли Хант (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1974.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно